Live at Hammersmith Odeon – album Kate Bush z 1994
 Live at the Odeon Hammersmith London – album Billy’ego Connolly’ego z 1991
 Live at the Hammersmith Odeon – album Nuclear Assault z 1992
 Live at the Hammersmith Odeon ’81 – album The Stranglers z 1998
 Live at Hammersmith Odeon – album Black Sabbath z 2007